Les Championnats du monde de korfbal des moins de 23, 21 et 19 ans sont des compétitions réunissant les meilleurs nations mondiales sous l'égide de la Fédération internationale de korfbal (IKF). Les Pays-Bas ont remporté toutes les éditions.

Palmarès moins de 23 ans

Meilleur scoreur

Bilan

Palmarès moins de 21 ans

Meilleur scoreur

Bilan

Palmarès moins de 19 ans

Meilleur scoreur

Bilan

Notes et références 

 Résultats

Korfbal moins de 23 ans
Monde moins de 23 ans
Compétition fondée en 1994